Солодиця, багатоніжка, повз (Polypodium) — рід папоротеподібних рослин родини багатоніжкові (Polypodiaceae). Налічує 75-100 видів, поширених здебільшого у тропіках (епіфіти на деревах, також на скелях та пнях). У флорі України є два види.

Види 

 Polypodium abitaguae
 Polypodium alfredii
 Polypodium amorphum Suksdorf
 Polypodium appalachianum Haufler & Windham
 Polypodium argyrolepis
 Polypodium asterolepis Baker
 Polypodium billardieri
 Polypodium californicum Kaulf.
 Polypodium calirhiza
 Polypodium cambricum L. (= P. australe Fée)
 Polypodium chionolepis
 Polypodium decumanum
 Polypodium excavatum Roxb.
 Polypodium exiguum
 Polypodium feei (Bory) Mett.
 Polypodium × font-queri (P. cambricum × P. vulgare)
 Polypodium formosanum Baker
 Polypodium furfuraceum Schltdl. & Cham.
 Polypodium glycyrrhiza D.C.Eaton
 Polypodium hesperium Maxon
 Polypodium incanum
 Polypodium × incognitum
 Polypodium interjectum Shivas
 Polypodium latissimum
 Polypodium lepidopteris (Langsd. & Fisch.) Kunze
 Polypodium macaronesicum Bobrov
 Polypodium × mantoniae (P. interjectum × P. vulgare)
 Polypodium mindense
 Polypodium mixtum
 Polypodium nigrescens Blume
 Polypodium nipponicum
 Polypodium percussum
 Polypodium phymatodes L.
 Polypodium piligerum
 Polypodium punctatum Thunb. ex Murray
 Polypodium pustulatum
 Polypodium pycnocarpum C.Chr.
 Polypodium quitense
 Polypodium rimbachii
 Polypodium × rothmaleri (P. cambricum × P. interjectum)
 Polypodium saximontanum Windham
 Polypodium scouleri Hooker & Greville
 Polypodium scutulatum
 Polypodium segregatum
 Polypodium × shivasiae Rothm. (P. cambricum × P. interjectum)
 Polypodium sibiricum Sipliv.
 Polypodium triseriale Swartz
 Polypodium virginianum L.
 Polypodium vulgare
 Polypodium xalapense

Примітки

Посилання 
 Haufler, C. H.; Windham, M. D.; Lang, F. A. & Whitmore, S.A. 2. Polypodium Linnaeus. // Flora of North America North of Mexico, Vol. 2 (Pteridophytes and Gymnosperms). — 1993. — P. 315—323. — ISBN 0195082427
 Haufler, Christopher H.; Windham, Michael D.; Lang, Frank A. & Whitmore, S. A. (1993): 2. Polypodium Linnaeus. In: Flora of North America North of Mexico, Vol. 2 (Pteridophytes and Gymnosperms): 315—323. ISBN 0-19-508242-7
 Hyde, H. A.; Wade, A. E. & Harrison, S. G. (1978): Welsh Ferns. National Museum of Wales.
 Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE) (2007): Digital Flora Europaea: Polypodium species list. Retrieved 2007-NOV-26.
 United States Department of Agriculture (2007): Germplasm Resources Information Network — Polypodium. Retrieved 2007-NOV-26.

 
Багатоніжкові
Роди папоротей